Golice bezeichnet geographische Orte in

Polen

 den Ortsteil Golice (deutsch: Gohlitz) der Gemeinde Słubice in der Woiwodschaft Lebus
 den Ortsteil Golice der Gemeinde Poddębice in der Woiwodschaft Łódź
 den Ortsteil Golice der Gemeinde Siedlce in der Woiwodschaft Masowien
 den Ortsteil Golice (deutsch: Grüneberg) der Gemeinde Cedynia (deutsch: Zehden) in der Woiwodschaft Westpommern

Serbien

 Golice, ein Dorf im Stadtbezirk (Obština) Novi Pazar

Slowenien

 Golice, einen Weiler in der Gemeinde (Občina) Kamnik (deutsch: Stein in der Krain)